Keyham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Keyham – stacja kolejowa na przedmieściach Plymouth
 Keyham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire